ACM se može odnositi na:

 Udruženje za računarske mašine, organizacija
 Asinhroni komunikacioni mehanizam, protokol
 Audio kopresioni menadžer, Majkrosoftov program